Die Channel VAS Championships at St George’s Hill 2019 fanden vom 19. bis 24. November 2019 in Weybridge, England, im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Wertungskategorie PSA World Tour Gold.

Vorjahressieger war Tarek Momen, der nicht erneut antrat. Im Finale kam es zum Aufeinandertreffern der beiden topgesetzten Spieler Mohamed Elshorbagy und Karim Abdel Gawad. Gawad gewann die 90 Minuten andauernde Partie mit 8:11, 11:3, 11:1, 10:12 und 11:6. Es war Gawads zweiter Titel der laufenden Saison und der 23. Titel seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Joe Lee einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 106.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Offizielle Seite (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2019/20
2019